

Айнабулак — село, Жанааркинський район, Улитауська область
 Айнабулак — село, Зайсанський район, Східноказахстанська область
 Айнабулак — село, Абайський сільський округ, Каркаралінський район, Карагандинська область
 Айнабулак — село, Балкантауський сільський округ, Каркаралінський район, Карагандинська область
 Айнабулак — село, Теміршинський сільський округ, Каркаралінський район, Карагандинська область
 Айнабулак — станційне селище, Коксуський район, Жетисуська область
 Айнабулак — село, Семейська міська адміністрація, Східноказахстанська область
 Айнабулак — село, Таскалинський район, Західноказахстанська область